UUP steht für:
 Ulster Unionist Party
 United Utah Party

Uup steht für:
 Ununpentium, vorläufiger Name von Moscovium

Abkürzung